Lac des Roches ou Petit lac des Roches peut se référer à:

Toponymes

Décharge du Lac des Roches, ruisseau dans Saint-Marcel (municipalité), L'Islet (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches
Étang de Lac des Roches, étang dans Saint-Marcellin (municipalité de paroisse), Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent
Lac des Deux Roches, Senneterre (ville), La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue
Lac des Grosses Roches, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Grosses Roches, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord
Lac des Grosses Roches, lac dans Rivière-Mouchalagane (territoire non organisé), Caniapiscau, Côte-Nord
Lac des Grosses Roches, lac dans Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (municipalité), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Lac des Roches Vertes, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches Volcaniques, lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) (municipalité), Nord-du-Québec
Lac des Roches, lac dans La Minerve (municipalité), Les Laurentides (MRC), Laurentides (région administrative)
Lac des Roches, lac dans La Tuque (ville), Mauricie
Lac des Roches, lac dans Lac-à-la-Croix (territoire non organisé), La Mitis, Bas-Saint-Laurent
Lac des Roches, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), La Haute-Côte-Nord (MRC), Côte-Nord
Lac des Roches, lac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale
Lac des Roches, lac dans Lac-Sainte-Marie (municipalité), La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec)
Lac des Roches, lac dans Les Bergeronnes (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord
Lac des Roches, lac dans Mont-Élie (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale
Lac des Roches, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Pohénégamook (ville), MRC Témiscouata, Bas-Saint-Laurent
 Lac des Roches (Beauport) , lac dans Québec (ville), Capitale-Nationale
Lac des Roches, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord
Lac des Roches, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Rivière-Rouge (ville), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative)
Lac des Roches, lac dans Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lac des Roches, lac dans Saint-Anaclet-de-Lessard (municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent
Lac des Roches, lac dans Saint-Calixte (municipalité), Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière
Lac des Roches, lac dans Saint-Damien-de-Buckland (municipalité de paroisse), MRC Bellechasse, Chaudière-Appalaches
Lac des Roches, lac dans Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (ville), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale
Lac des Roches, lac dans Saint-Eugène-de-Ladrière (municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent
Lac des Roches, lac dans Saint-Marcel (municipalité), MRC L'Islet (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches
Lac des Roches, lac de Saint-Paul-de-la-Croix, (municipalité de paroisse), Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent
Lac des Roches, lac de Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale
Lac des Roches, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue
Lac des Roches, Wentworth-Nord (municipalité), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative)
Lac des Trois Roches, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord
Petit lac des Roches, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Petit lac des Roches, lac dans Lac-Ministuk(territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Petit lac des Roches, lac de Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale
Petit lac des Roches, réservoir dans Québec (ville), Capitale-Nationale